En mathématiques, une fonction additive peut désigner différents concepts selon la branche considérée :
 En algèbre, une  est une fonction qui préserve l’addition.
 En théorie des nombres, une fonction additive est une fonction arithmétique qui vérifie f(ab) = f(a) + f(b) pour tous entiers a et b > 0 premiers entre eux.